Rebeaud ist der Familienname folgender Personen:

 Laurent Rebeaud (1947–2015), Schweizer Politiker (GPS)
 Mathieu Rebeaud (* 1982), Schweizer Motocrossfahrer